Charencey puede referirse a:
 Charencey, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
 Charencey, comuna nueva francesa del departamento de Orne.